Барнард-парк ():

  — парк в штате Западная Австралия, Австралия.

 США
  — парк в районе  города Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс, США.
  — парк в городе Фримонт, округ Додж, штат Небраска, США.

См. также